Trinko Keen (* 22. September 1971 in Wageningen) ist ein ehemaliger niederländischer Tischtennis-Nationalspieler. Er wurde Vize-Europameister im Doppel.

Nationale Erfolge 
Keen ist Linkshänder. Bei den Niederländischen Meisterschaften gewann er sechs Titel im Einzel (1996, 1999, 2000, 2004, 2005, 2007) und zwölf Titel im Doppel (1990, 1991 mit Casper Mol, 1992–1995 und 1999–2004 mit Danny Heister).

Internationale Aktivitäten 
Von 1989 bis 2007 nahm Keen an zwölf Weltmeisterschaften teil. Dabei gelangte er mit der niederländischen Mannschaft 2000 auf die Plätze fünf bis acht. Zwischen 1992 und 2008 wurde er siebenmal für Europameisterschaften nominiert. Hier erzielte er 2008 seinen größten Erfolg, als er im Doppel mit dem Österreicher Werner Schlager ins Endspiel kam, welches gegen das deutsche Doppel Timo Boll/Christian Süß mit 3:4 verloren ging. Das Halbfinale erreichte er bei der EM 1998 im Einzel und 2002 im Doppel mit Danny Heister.

Im Europäischen Ranglistenturnier TOP-12, bei dem er sechsmal antrat, kam er stets auf einen Rang zwischen neun und elf. 1997 und 2001 spielte er bei den ITTF Pro Tour Grand Finals. 1997 kam er im Doppel ins Viertelfinale, ebenso 2001 im Einzel, nachdem er Timo Boll in der ersten Runde besiegt hatte.

1996, 2000 und 2004 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Hier kam er nie in die Nähe von Medaillenrängen. Auch für die Olympischen Spiele 2008 qualifizierte er sich gemäß den Kriterien des Weltverbandes ITTF. Allerdings verweigerte ihm das Nationale Olympische Komitee der Niederlande die Teilnahme an diesem Turnier, weil er dessen Anforderungen nicht erfüllte.

In der ITTF-Weltrangliste wurde er zuletzt im September 2009 aufgeführt, wo er Platz 72 belegte. Seine beste Platzierung war Rang 18 im April 2002.

2008 beendete Trinko Keen seine internationale Karriere.

Aktivitäten in Deutschland 
Bis 1993 spielte Keen beim belgischen Klub Centre la Louviere, dann schloss er sich dem deutschen Bundesliga-Verein TTC Jülich an. Die weiteren Stationen:
 1994–1995 Borussia Brand
 1995–1996 TV Müller Gönnern
 1996–1999 TTC Jülich
 1999–2000 TTF Bad Honnef
 2000–2001 Borussia Düsseldorf
 2001–2002 TTC Jülich
 2002–2004 SIG Combibloc Jülich/Hoengen
 2004–2005 SV Plüderhausen
 2005–2006 TTC Zugbrücke Grenzau
 2006–2007 SV Plüderhausen
 2007–2009 Werder Bremen
 2009–2010 Borussia Düsseldorf
 2010–2014 SV Plüderhausen
 2014–???? Zoetermeer (Niederlande)
 seit Ende 2022: TTC Jülich (2. BL)

Beim europäischen Mannschaftswettbewerb ETTU Cup gewann er 1998/99 mit TTC Jülich und 2004/05 mit dem SV Plüderhausen den Titel. Mit Borussia Düsseldorf wurde er 2009/10 Champions-League-Sieger.

Privat 
Trinko Keen hat zwei Schwestern, nämlich Dieke  und die Tischtennis-Nationalspielerin Gerdie.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 3. August 2011)
 Homepage (niederländisch und englisch) (abgerufen am 3. August 2011)
  (abgerufen am 3. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Niederlande)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Niederländer
Geboren 1971
Mann